«Атланта Хокс» — профессиональный баскетбольный клуб, базирующийся в городе Атланта (штата Джорджия, США). Выступает в Юго-восточном дивизионе Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации. Команда была основана в 1946 году под названием «Баффало Бизонс» и выступала в Национальной баскетбольной лиге. После первых 13 игр, переименована в «Три-Ситис Блэкхокс» и переехала в Молин (штат Иллинойс). С 1949 года команда присоседилась к НБА. В 1951 году переехала в Милуоки, где сменила названием не только города, но и также сократила приставку в название до «Хокс». В 1955 году, команда снова переехала, на этот раз уже Сент-Луис, где выиграла титул чемпиона НБА в 1958 году. В 1968 году «Хокс» переехали в Атланту, где играют до сих пор. Домашние матчи проводит на «Филипс-арене».

С момента присоединения клуба к НБА в нём работало 29 главных тренеров. Первым тренером команды в НБА была Роджер Поттер, который руководил командой семь матчей. Ричи Герин был главным тренером клуба восемь сезонов и является лидером «Хокс» по количеству проведённых матчей в регулярном чемпионате (618), победам в регулярном чемпионате (327), играм в плей-офф (60) и победам в плей-офф (26). Под руководством Алекса Ханума клуб в 1958 году завоевал единственный в своей истории чемпионский титул. Пять тренеров «Хокс» становились тренером года, четыре были включены в Баскетбольный Зал славы как тренера, а трое были включены в список 10 величайших тренеров в истории НБА. В настоящее время главным тренером «Атланты Хокс» является Ллойд Пирс.

Тренеры 

Статистика приведена на конец сезона 2018/19. В список не включены сезоны в Национальной баскетбольной лиге.

Примечания

Ссылки 
 

Атланта Хокс